Ел Сакрифико има више значења:

 Ел Сакрифико (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сакрифико (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику